Frank Vincent Gattuso (1939-2017), acteur américain ;
 Gennaro Gattuso (1978-), ancien joueur de football international italien, reconverti entraîneur ;
 Sébastien Gattuso (1971-), bobeur monégasque.